Henri Muffang (1864-1944), linguiste, espérantiste, germaniste, traducteur et anthropologue français ;
 André Muffang (1897-1989), joueur d'échecs français, fils du précédent.

Homonymie de patronyme germanique